Гибер (Guibert) — французская фамилия. Известные носители:
 Гибер, Борис Владимирович (1897—1937) — советский политический деятель.
 Гибер, Григорий Владимирович (1891—1951) — российский кинооператор.
 Гибер, Жак Антуан Ипполит (1743—1790) — французский генерал, военный писатель и теоретик.
 Гибер, Жозеф-Ипполит (1802—1886) — французский кардинал.
 Гибер, Лора (род. 1968) — французская актриса.
 Гибер, Николя (род. 1972) — французский спортсмен (международные шашки) и издатель.
 Гибер, Эрве (1955—1991) — французский писатель, фотограф, журналист.